Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de l'Abbaye (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans l'ancienne présence d'une abbaye, c'est-à-dire un bâtiment où résidait une large communauté monastique.

En  
 Rue de l'Abbaye (Abteistrasse), à Aix-la-Chapelle
 Rue de l'Abbaye (Abteistrasse), à Dortmund
 Rue de l'Abbaye (Abteistrasse), à Essen
 Rue de l'Abbaye (Abteistrasse), à Hambourg
 Rue de l'Abbaye (Abteistrasse), à Ludwigshafen

En  
 Rue de l'Abbaye (Abdijstraat), à Anvers
 Rue de l'Abbaye, à Bruxelles (Ixelles) (voie proche de l’abbaye de la Cambre)
 Rue de l'Abbaye, à Gembloux (Lonzée)
 Rue de l'Abbaye (Abdijstraat), à Grimbergen
 Rue de l'Abbaye, à Herstal
 Rue de l'Abbaye, à Lobbes
 Rue de l'Abbaye (Abdijstraat), à Louvain (Heverlee)
 Rue de l'Abbaye, à Namur (Salzinnes)
 Rue de l'Abbaye (Abdijstraat), à Saint-Trond

Aux  
 Avenue de l’Abbaye (Abbey Avenue), à Cleveland (Ohio)
 Avenue de l’Abbaye (Abbey Avenue), à Dayton (Ohio)

En  
 Rue de l'Abbaye, à Antony (voie sur laquelle se trouvait la ferme-recette de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés)
 Rue de l'Abbaye, à Marseille
 Rue de l’Abbaye, à Nantes
 Rue de l'Abbaye, à Nice, dans le Vieux-Nice (l’abbaye Saint-Pons de Nice y avait probablement des biens)
 Rue de l'Abbaye, à Paris (voie proche de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés)
 Rue de l'Abbaye, à Saint-Acheul (Amiens)
 Rue de l'Abbaye, à Villebarou (Loir-et-Cher)

En  
 Rue de l’Abbaye (via dell’abbazia), à Cagliari (Sardaigne)
 Rue de l’Abbaye (via dell’abbazia), à La Badia (Frosinone)

Au  
 Rue de l’Abbaye (Abbey Road), à Liverpool
 Rue de l'Abbaye (Abbey Road), à Westminster (Londres)
 Rue de l’Abbaye (Abbey Street), à Penzance (Cornouailles)
 Avenue de l’Abbaye (Abbey Avenue), à St Albans
 Avenue de l’Abbaye (Abbey Avenue), à Wembley

Abbaye Rue
Abbaye Rue